Пшеничный — прилагательное от слово пшеница.

Русская фамилия 
 
 Пшеничный, Анатолий Григорьевич — русский советский писатель.
 
 Пшеничный, Леонид Викторович (род. 1944) — солист ансамбля песни и пляски имени А. В. Александрова, народный артист РФ (1993).
 Пшеничный, Олег Викторович (род. 1973) — советский и российский игрок в хоккей с мячом.
 Пшеничный, Пётр Павлович (1900—1966) — советский военный писатель.
 Пшеничный, Степан Андреевич (1912—1940) — референт пропаганды Краевой Экзекутивы ОУН на Западной Украине.

Топонимы 
 Пшеничный — посёлок, Петровский район, Ставропольский край.
 Пшеничный — хутор, Россошанский район, Воронежская область.

См. также 
 Пшеничный трипс
 Пшеничный цвет